Nizovka (en rus: Низовка) és un poble (un possiólok) de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 78 habitants. Pertany al districte de Txernomórskoie. Fins al 1948 la vila es deia Djamal.

Referències 

Possiolki de la República Autònoma de Crimea